Aptandraceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Aptandraceae ingår i ordningen sandelträdsordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aptandraceae 33 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsordningen
Aptandraceae